Экспедиция в реку Сан-Хуан (1780) — неудачная британская десантная экспедиция во время Американской войны за независимость, в попытке вторжения в испанские владения в Центральной Америке. Британцы захватили, затем эвакуировали передовые укрепления, но дальше не продвинулись.

Предыстория 
Со вступлением в войну на стороне Франции и колоний, Испания принялась одно за другим отвоевывать свои потерянные владения в Мексиканском заливе. На суше испанцы сразу показали успехи. Их наступление в 1779 году привело к сдаче форта Бют, а затем Батон-Руж и Мобила. Попытка контр-высадки в Омоа, на побережье генерал-капитании Гватемала (современный Гондурас), увенчалась начальным успехом, но снабжать эту позицию, чтобы её удержать, флот был неспособен. После месячной оккупации англичане эвакуировали Омоа.

Чтобы перехватить инициативу и заставить испанцев обороняться, в Адмиралтействе задумали нанести удар в глубину испанской территории. Сил для большой сухопутной кампании, разумеется, не было, так что это должен был быть десантный рейд, желательно в континентальную Новую Испанию.

В идеале требовалось создать угрозу вклинивания между вице-королевствами, и одновременно выхода к Тихому океану. Но Панамский перешеек отмели как слишком хорошо защищенный самой природой. Требовался водный путь вглубь материка. Идея была не нова: её выдвигали сами испанцы. Ещё в 1542 году император Карл V приказал «исследовать проходимость реки Сан-Хуан де Никарагуа». Если бы большие корабли могли ею ходить, дальше вопрос сводился бы к постройке канала от озера до Тихого океана «немногим более четырёх лиг». Даже с учетом всех изгибов пути, расстояние в 11 миль не выглядело так уж неодолимо.

В Адмиралтействе решили, что вторжение позволяет не только изменить ход всей кампании в Мексиканском заливе, но радикально перекроить колониальные владения. В ближайшей же перспективе, успех отводил угрозу поглощения испанцами уже имеющихся британский колоний в Карибах. Ближайшей задачей экспедиции поэтому стало подняться по реке Сан-Хуан до озера Никарагуа, и занять испанские города Гранада, на его противоположном конце, и Леон, на озере Манагуа. Вся экспедиция планировалась из Лондона. В типично британской манере, Адмиралтейство пыталось достичь многого малыми силами.

Местность 
Карибское побережье современных Гондураса и Никарагуа имеет второе название — Москитный берег. И хотя принято считать, что название происходит от населявших его индейцев Мескито (или Москито), прямая ассоциация с малярийным комаром столь же уместна. На 50−60 миль от берега по низине тянутся джунгли, заболоченные, очень слабо заселенные местными племенами, негостеприимные всегда, а в XVIII веке просто непроходимые. Только ближе к тихоокеанскому берегу, на нагорьях и в прибрежных долинах, местность становится благоприятнее для колоний. Именно здесь и обосновались испанские колонисты. Здесь была база испанской мощи в Гватемале.

Добраться до неё можно было единственным путём — вверх по реке Сан-Хуан, затем по озеру Никарагуа. Таким образом, путь экспедиции был заранее известен, а благодаря местности его было легко оседлать. Это означало неизбежный штурм ряда заранее подготовленных позиций, с исчезающе малыми возможностями для обхода. Но сначала требовалось пройти территорию, бедную ресурсами, особенно питьевой водой, имея в тылу единственную, длинную и уязвимую коммуникацию. Впрочем выяснилось, что испанцы активных действий не предприняли, а предоставили самой природе бороться за них.

Ход экспедиции 
В январе 1780 года экспедиция из двух бригов, трех шлюпов, транспорта Penelope и тендера Royal George, во главе с фрегатом HMS Hinchinbrook (28) вышла с Ямайки. На борту были около 1000 человек, в том числе регулярная пехота из состава 60-го американского и 79-го ливерпульского полков, добровольцы из Ямайских королевских волонтеров и Ямайского легиона, нескольких отрядов поменьше и некоторое число черных добровольцев. От армии командовал капитан 60-го полка Джон Полсон (). По испанским данным, включая союзные племемена Мескито, вся экспедиция насчитывала до 3000 человек.

Старший из присутствующих офицеров, капитан Hinchinbrook, 21-летний Горацио Нельсон отвечал, строго говоря, только за морскую часть экспедиции. Но оставаться позади было не в его характере. Когда в марте войска высадились в устье реки, в Грейтаун (современный Сан-Хуан дель Норте), он пожелал идти вместе с ними. Теряя людей от тропической лихорадки, дизентерии и тифа, войска на шлюпках за две недели проделали 45 миль вверх по реке до первого испанского укрепления, батареи на острове Бартола, которое и взяли. При этом отличился и Нельсон. После осады, длившейся с 13 по 29 апреля был взят форт Сан-Хуан де Косепсьон (он же Кастильо Вьехо, , ), с гарнизоном около 160 человек. Комендант форта Хуан де Аисса () попал в плен. Но днем раньше Нельсон сам заболел лихорадкой и был эвакуирован обратно на корабль.

В это время губернатор Гватемалы Матиас Гальвес собирал людей, в том числе в таких отдаленных местах как Мехико и Веракрус, и укреплял Сан-Карлос, в истоке реки Сан-Хуан из озера Никарагуа. Не имея военной флотилии, он был вынужден реквизировать те лодки, какие нашлись на месте: он понимал, что пройди британцы в озеро, ничто не остановит их от нападения на Гранаду. На деле оказалось, что 500 с лишним испанцев, окопавшихся в Сан-Карлос, ждали зря. Даже получив 375 человек подкрепления, британцы были слишком ослаблены болезнями, чтобы наступать как собирались. Людей не хватало так, что транспорты, оставшиеся в Грейтаун, стояли на якоре без единого человека. Как и в случае с Омоа, форт был слишком глубоко на территории противника, чтобы его поддерживать и снабжать. Не имея перспектив, впустую теряя силы, британцы решили отступать. 30 ноября они покинули и взорвали форт. На Ямайку их вернулось меньше пятисот.

Последствия 
Главная цель экспедиции полностью провалилась. Британцам не удалось ни рассечь испанские владения, ни заставить тех обороняться. После ухода противника испанцы овладели развалинами форта, и позже его отстроили. Уже в XX веке, с развитием туризма вблизи форта сделали гостевые бунгало. Муниципальный округ называется по нему Кастильо. Остров Бартола больше не существует, так как русло реки с тех пор изменилось.

С самого начала экспедиция была плохо задумана, и к тому же отправилась в худшее время года — сезон тропических дождей. Несмотря на тактические успехи, немногие уцелевшие вернулись с поражением, не от противника, а от климата. Нельсону повезло, что он рано заболел и остался в живых.

Примечания

Литература 
 Caughey John W. Bernardo de Gálvez in Louisiana 1776—1783. Gretna: Pelican Publishing Company, 1998. ISBN 1-565545-17-6
 Chávez, Thomas E. Spain and the Independence of the United States: An Intrinsic Gift. Univ. of New Mexico Press, 2004. ISBN 978-0-8263-2794-9.
 Clowes, William Laird, et al. The Royal Navy: a history from the earliest times to the present, Vol. IV. London: Sampson Low, Marston & Co. 1898−1899.
 

Сражения Войны за независимость США
Морские сражения Великобритании
Сражения Испании
Сражения 1780 года